

События 
 Военные трибуны с консульской властью: Луций Фурий Медуллин, Авл Манлий Капитолин, Сервий Сульпиций Претекстат, Сервий Корнелий Малугинский, Публий Валерий Потит Публикола, Гай Валерий Потит. Плебейские трибуны Г.Лициний и Л.Секстий (в седьмой раз).
 Ок. 370 — Легенда о мече, который Дионисий показал своему придворному Дамоклу.
 370/369 — Афинский архонт-эпоним Дисникет.
 Спартанцы вступились за аркадских изгнанников и объявили войну Аркадии. Агесилай II опустошил Тегею и осадил городскую крепость. Аркадия заключила союз с Аргосом и Элидой, а затем к ним на помощь прибыли беотийцы, локры и фокейцы. Огромная армия во главе с Эпаминондом и Пелопидом с четырёх сторон вторглась в Лаконику и опустошила её. Эпаминонд подошёл к Спарте, но не смог выманить Агесилая. Через три месяца фиванцы отступили. Эпаминонд вступает в Аркадию, объединяет вокруг себя ополчение аркадян, аргосцев и элейцев и вторгается в Лаконию. Опустошив страну, армия союзников овладела главной гаванью Лаконии — Гифией. Восстание в Мессении. Её отделение от Спарты. Эпаминонд основывает Мессену, которая освободилась от власти Спарты и Мегалополь в качестве столицы Аркадского союза.
 Спарта обращается за помощью к Афинам. Вняв их просьбе, Ификрату поручается совершить поход в тыл беотийской армии — на Коринфский перешеек и в Арголиду. Это побудило Эпаминонда отступить в Аркадию, а затем в Беотию.
 370—309 — Начало правления царя Спарты из рода Агидов — Клеомен II.
 370—369 — Начало правления царя Македонии Александра II — сына Аминта III и Эвридики.
 Александр II откупился от войны с иллирийцами и дал им в заложники своего брата Филиппа.
 Афинские власти отменяют постановление об изгнании Ксенофонта и разрешают ему вернуться на родину. Ксенофонт переселяется в Коринф.
 Во время приготовлений к походу в Среднюю Грецию Ясона убивают в результате заговора ферские аристократы. В Фессалии начинаются междоусобные войны, в которых основное противостояние было между Фер, где продолжали править потомки Ясона, и свободных фессалийцев, не желавших подчиняться их тирании.

Скончались 
 Демокрит из Абдер (род. ок.460 года до н. э.), философ.
 Ясон Ферский, (род. V век до н. э.), правитель (тагос) Фессалии.

См. также

Примечания